Myrioglobula är ett släkte av ringmaskar. Myrioglobula ingår i familjen Oweniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Myrioglobula